Склад збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2002 

 

 

	

Докладніше...Груповий етап
Група C

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Бразилія
Бразилія 2002